Val 1936 kan syfta på:

Andrakammarvalet i Sverige 1936.
Presidentvalet i USA 1936.